Achilixiidae är en familj av insekter. Achilixiidae ingår i överfamiljen Fulgoroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Achilixiidae 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Achilixiidae